Завроподоморфи (Sauropodomorpha) — один з підрядів ящеротазових динозаврів, що жили в період середньої та нижньої юри (220–175 млн років тому). Відмінними ознаками зауроподоморфів є величезні розміри, виняткова травоїдність, довга шия, товсті кінцівки.

Класифікація 
 Підряд: Sauropodomorpha
 Рід: Saturnalia
 Рід: Anchisaurus
 Рід: Arcusaurus
 Рід: Asylosaurus
 Рід: Efraasia
 Рід: Ignavusaurus
 Рід: Nambalia
 Рід: Panphagia
 Рід: Pampadromaeus
 Рід: Sarahsaurus
 Рід: Thecodontosaurus
 Інфраряд: †Прозавроподи (Prosauropoda)
 Родина: Massospondylidae
 Родина: Plateosauridae
 Родина: Riojasauridae
 Клада: Anchisauria
 Рід: Aardonyx
 Рід: Leonerasaurus
 Інфраряд : †Зауроподи (Sauropoda)
 Родина: ?Blikanasauridae
 Родина: ?Tendaguridae
 Родина: Cetiosauridae
 Родина: Mamenchisauridae
 Родина: Melanorosauridae
 Родина: Omeisauridae
 Родина: Vulcanodontidae
 Група: Eusauropoda
 Група: Neosauropoda
 Клада: Turiasauria

Філогенія 
Кладограма, що показує родинні зв'язки між представниками клади згідно з Diego Pol та ін., 2011:

Філогенічна кладограма згідно з Otero et al., 2015.

Примітки 

Динозаври юрського періоду
Динозаври тріасового періоду
Динозаври крейдового періоду

Підряди плазунів